Ле-Кудре́-Макуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 50 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 401 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 968,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Кудре-Макуар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Кудре-Макуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара